Юзбашев:
 Юзбашев, Аннаяр — первый секретарь Марыйского областного комитета КП Туркменистана
 Юзбашев, Лев Герасимович — Герой Социалистического Труда
 Юзбашев, Павел Артемьевич — российский революционер, деятель большевистской фракции, Торгпред СССР в Италии